Lima Duarte, ator brasileiro

Lima Duarte (Minas Gerais), município de Minas Gerais, no Brasil
José Rodrigues de Lima Duarte, político de Minas Gerais que deu seus sobrenomes ao município

Desambiguações de sobrenomes